Místní název Maxdorf znamená v němčině „Maxova ves“.V německy mluvících zemích jej 
nesou sídla:
 Maxdorf (Porýní-Falc) – obec, správní centrum ve spolkové zemi Porýní-Falc
 Maxdorf (Osternienburger Land) – část sjednocené obce Osternienburger Land v Sasku-Anhaltsku
 Maxdorf (Salzwedel) – část města Salzwedel v Sasku-Anhaltsku
 Maxdorf (Lamprechtshausen) – část obce Lamprechtshausen v Salcbursku
Ve východních zemích bylo toto toponymum přejmenováno na:v Česku:
 Maxov (Radvanec) – část obce Radvanec v okrese Česká Lípa
 Horní Maxov(Ober Maxdorf) – část města Lučany nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou
 Dolní Maxov(Unter Maxdorf) – část obce Josefův Důl v okrese Jablonec nad Nisou
 Maxičky – XVIII. část okresního města Děčín
 Maxovna – malá vesnice, část městyse Malešov v okrese Kutná Hora
 Dvorska (také Maximiliandorf) – městská čtvrť, součást brněnské městské části Brno-Tuřany
v Polsku:
 Wyszków – část města Bogatynia
V současnosti název Maxdorf používá v Česku nakladatelství Maxdorf s.r.o., Praha 4 – Libuš, (IČO 64579816).